Вавра — чеське прізвище.

 Вавра Емануїл — чеський літературознавець
 Вавра Давид — чеський архітектор і кіноактор
 Вавра Отакар — чеський кінорежисер
 Даніель Вавра — чеський творець відеоігор, режисер, дизайнер і співзасновник Warhorse Studios.
 Вавра Ян — чеський фотограф

Чеські прізвища